Muratori ist der Nachname folgender Personen:

 Teresa Muratori (1661–1708), italienische Malerin und Musikerin
 Domenico Maria Muratori (1661–1742 oder 1744), italienischer Maler und Radierer
 Lodovico Antonio Muratori (1672–1750), italienischer Gelehrter und Geistlicher
 Georg Muratori (1875–1929), österreichischer Theaterschauspieler

Muratori steht auch für:

 Kanon Muratori, ein kanonisches Verzeichnis aus dem 7. Jahrhundert